WKT fait référence à :
 le Wakatu, une variété de houblon ;
 le Well-known text, un format de données pour la représentation d’objets géométriques vectoriels ;
 le , une pâte de réparation inventée en 1962.

Sigle de 3 caractères